BME peut faire référence à :

Body Modification E-zine, un magazine en ligne sur Internet ;
 ;
Bolsas y Mercados Españoles
Bariolage multi-environnement, un camouflage de l'armée française ;